Papenbroock ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Papenbroock (* 1963), deutscher Filmemacher/Regisseur
 Paul Papenbroock (1894–1945), deutscher Politiker (NSDAP)